Die Qatar TotalEnergies Open 2023 waren ein Damen-Tennisturnier in Doha. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2023 und fand vom 13. bis 18. Februar 2023 statt.

Titelverteidigerinnen waren Iga Świątek im Einzel sowie die Paarung Cori Gauff/Jessica Pegula im Doppel. Alle drei Spielerinnen konnten ihre Titel verteidigen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar TotalEnergies Open 2023 fand vom 11. bis 13. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Doha